Walter Schmidt kan syfta på:

 Walter Schmidt (ingenjör) (1880–1927), svensk elektroingenjör
 Walter Schmidt (1910–1970, tysk SS-officer och läkare
 Walter Schmidt (född 1948), tysk friidrottare